KABC peut faire référence à :
 Kaufman Assessment Battery for Children, série de tests pour mesurer les performances et le niveau d'accomplissement d'un enfant.
 un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 KABC-TV, station de télévision du réseau ABC basé à Los Angeles, en Californie ;
 , station de radio (790 AM) basée à Los Angeles ;
 KLOS, station de radio (95,5 FM) basée à Los Angeles et ayant eu l'indicatif KABC-FM de 1954 à 1969 ;